Юго-западная Антьокия — субрегион в Колумбии, расположенный в департаменте Антьокия. Регион подразделяется на 24 муниципалитета.

Муниципалитеты 
 Амага
 Андес
 Анхелополис
 Бетания
 Бетулия
 Вальпараисо
 Венесия
 Испания
 Кайседо
 Караманта
 Конкордия
 Ла-Пинтада
 Монтебельо
 Пуэблоррико
 Сальгар
 Санта-Барбара
 Сьюдад-Боливар
 Тамесис
 Тарсо
 Титириби
 Уррао
 Фредония
 Хардин
 Херико

Административное деление Колумбии
Антьокия